Bert Hiemstra (1973), Nederlands wielrenner
 Edmée Hiemstra (1970), Nederlands waterpolospeelster
 Gerrit Hiemstra (1961), Nederlandse meteoroloog
 Hepie Hiemstra (1961), Nederlandse zangeres
 Klaske Hiemstra (1954), Nederlands schrijfster
 Niek Hiemstra (1932-2013), Nederlands illustrator
 Piet Hiemstra (1878-1953), Nederlands politicus

Zie ook
 Hooghiemstra